«Блондинка» () — художественный фильм режиссёра Эндрю Доминика в жанре психологической драмы, рассказывающий о жизни Мэрилин Монро, экранизация одноимённого романа Джойс Кэрол Оутс. Картина не является целиком биографической, а представляет собой художественную интерпретацию биографии актрисы. Главные роли в нём сыграли Ана де Армас, Эдриен Броуди, Бобби Каннавале, Завьер Сэмюел, Джулианна Николсон.

Наряду с разным соотношением сторон экрана, большая часть фильма представлена в черно-белом варианте. Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Трейси Лэндон, Брэд Питт и Скотт Робертсон спродюсировали фильм, который после длительного периода разработки, начавшегося в 2010 году, поступил в производство в августе 2019 года в Лос-Анджелесе. Производство завершилось в июле 2021 года, после пандемии COVID-19. Фильм также вызвал споры из-за выбора главных героев, откровенного сексуального содержания и статуса первого фильма с рейтингом NC-17, выпущенного в стриминговых сервисах.

Мировая премьера состоялась 8 сентября 2022 года в рамках конкурсной программы 79-го Венецианского кинофестиваля, релиз на Netflix состоялся 28 сентября. Фильм получил смешанные отзывы критиков и зрителей; в то время как игра де Армас получила всеобщее признание, откровенное изображение Домиником жизни Монро было раскритиковано как эксплуататорское и неэтичное.

Сюжет 
В детстве Норма Джин Мортенсон росла под присмотром своей психически неуравновешенной матери Глэдис. На седьмой день рождения в 1933 году ей дарят фотографию в рамке с изображением человека, который, по словам Глэдис, является её отцом. Позже той же ночью на Голливудских холмах вспыхивает пожар, и Глэдис везет туда Норму Джин, утверждая, что её отец живёт там, но по приказу полиции вынуждена вернуться домой. Разъяренная Глэдис пытается утопить Норму Джин в ванне, когда та спрашивает об отце, но отпускает её. Норма Джин убегает в дом своей соседки, мисс Флинн, которая обещает, что с ней все будет хорошо. Через несколько дней Норму Джин отправляют в детский дом, а Глэдис помещают в психиатрическую больницу, признав её непригодной для воспитания ребёнка.

В 1940-х годах Норма Джин становится пинап-моделью под сценическим именем «Мэрилин Монро», появляясь на обложках журналов и календарях. Пытаясь пробиться в актёрскую индустрию, она подвергается изнасилованию со стороны президента киностудии Мистера З. В 1951 году она проходит пробы на роль Нелл в фильме «Можно входить без стука». Пробы проходят неудачно, после того как она срывается и уходит в слезах, но она производит достаточное впечатление на директора по кастингу, чтобы он дал ей роль. По мере того, как её актёрская карьера неуклонно растет, она знакомится с Чарльзом «Кэссом» Чаплином-младшим и Эдди Робинсоном-младшим, с которыми у неё начинаются полиаморные отношения. В 1953 году Норма Джин получает свою прорывную роль в фильме «Ниагара», но после того, как она была замечена на публике с Кэссом и Эдди, её агент сказал ей ограничить её появление с ними на публике, что расстраивает её, потому что она чувствует, что её образ Мэрилин — это всего лишь роль, а не её истинная сущность.

Норма Джин беременеет ребёнком от Кэсса, к своей радости, но в конце концов решает сделать аборт из страха, что ребёнок может унаследовать психические проблемы Глэдис. Кэсс поддерживает её решение. В назначенный день она меняет свое решение, но уже слишком поздно. После аборта она разрывает отношения с Кэссом и Эдди. Позже она встречает бывшего спортсмена Джо, который сочувствует ей, когда она выражает желание покинуть Голливуд и стать более серьёзной актрисой в Нью-Йорке. Во время съемок фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» она получает письмо от человека, утверждающего, что он её отец. Норма Джин чувствует себя оторванной от своего экранного образа на премьере фильма, говоря, что это не она. Она возвращается в свой гостиничный номер, получив сообщение, что её кто-то ждет. Ожидая, что это будет её отец, она вместо этого находит Джо, который просит её выйти за него замуж, на что она неохотно соглашается.

Брак Нормы Джин и Джо портится, когда Кэсс и Эдди продают Джо несколько её обнаженных фотографий, что так злит Джо, что он бьет её и требует, чтобы она из принципа отказалась сниматься в фильме «Зуд седьмого года». Однако она все равно продолжает сниматься, проделывая знаменитый трюк с белым платьем. Когда она возвращается домой, пьяный Джо кричит и применяет к ней физическую силу. Вскоре после этого она разводится с ним.

В 1955 году Норма Джин проходит прослушивание для участия в бродвейской пьесе «Магда», написанной известным драматургом Артуром Миллером. Во время читки её игра впечатляет всех, кроме Артура. В конце концов, он проникается к ней симпатией, когда она дает ему проницательный анализ персонажа. Норма Джин и Артур женятся и переезжают в штат Мэн, где она живёт с ним счастливой жизнью и беременеет. Однако, идя однажды по пляжу с тарелкой еды, она спотыкается и у неё случается выкидыш. Подавленная, она вскоре возвращается к актёрской деятельности.

Во время съемок фильма «В джазе только девушки» Норма Джин становится все более неуправляемой и психически неуравновешенной. Она подавлена постоянным вниманием прессы, ей кажется, что она становится посмешищем, у неё частые вспышки гнева на съемочной площадке, особенно по отношению к режиссёру Билли Уайлдеру, и она все больше отдаляется от Артура. Чтобы справиться со стрессом, она начинает принимать таблетки.

К 1962 году она становится зависимой от наркотиков и алкоголя. Агенты секретной службы подбирают опьяневшую Норму Джин и везут её в отель на встречу с президентом, который заставляет её сделать ему минет, затем насилует её, а после того, как её рвет в его постели, увозит. Дома она подозревает, что беременна от президента. Ночью ее похищают спецслужбы и отвозят в больницу, где ей делают аборт. Она убеждает себя, что это лишь ночной кошмар, но просыпается в крови. По телефону она узнает от Эдди, что Кэсс умер и оставил ей что-то, что она сначала отказывается видеть, но Эдди убеждает её, отправляя это в посылке по почте. Посылка оказывается чучелом тигра, которое она нашла, когда они были вместе, а в ней также письмо, в котором он признается, что письма, которые получала Норма Джин якобы от своего отца, на самом деле были написаны им.

Потрясенная этим открытием, Норма Джин принимает передозировку барбитуратов; умирая на кровати, она видит, как отец приветствует её в загробном мире.

В ролях

Производство и релиз 
Проект был анонсирован в мае 2010 года, причём главную роль должна была сыграть Наоми Уоттс, а Эндрю Доминику предстояло стать режиссёром и автором сценария. Старт производства был запланирован на январь 2011 года, но съёмки тогда так и не начались. Доминик позже заявил, что надеется на возобновление работы в 2013 году. В апреле 2014 года Джессика Честейн заменила Уоттс в качестве предполагаемой Монро, однако спустя несколько месяцев стало известно, что актриса покинула проект по неизвестным причинам. В августе 2016 года Netflix приобрёл права на дистрибуцию фильма. В марте 2019 года стало известно, что пре-продакшн официально стартовал, а Ана де Армас была утверждена на главную роль, в то время как Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Трейси Лэндон и Скотт Робертсон из кинокомпании «Plan B Entertainment» выступят в качестве продюсеров. Съёмки начались 4 августа 2019 года и проходили в Лос-Анджелесе до 6 октября.

Летом 2021 года стало известно о том, что между режиссёром фильма и Netflix разгорелся конфликт из-за финальной версии ленты. Увидев готовый фильм, руководители сервиса пришли в ужас от излишней откровенности и сцен изнасилования. Они настаивали на том, чтобы эти кадры были вырезаны, однако Эндрю Доминик был категорически против. В результате выход фильма несколько раз переносился. После долгих разбирательств Доминику всё же позволили выпустить ленту в режиссёрской версии, присвоив ей самый взрослый рейтинг — NC-17. Картина стала первым оригинальным проектом от Netflix с таким рейтингом.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 79 Венецианского кинофестиваля 8 сентября 2022 года. 9 сентября лента была представлена на Фестивале американского кино в Довиле, в рамках которого Ана де Армас была удостоена награды «Восходящая звезда Голливуда». 16 сентября фильм отправился в ограниченный прокат по некоторым городам США. Релиз на Netflix состоялся 28 сентября.

Саундтрек 

Авторами и продюсерами всех песен выступили Ник Кейв и Уоррен Эллис.

Отзывы и оценки 
Фильм получил смешанные отзывы от критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составил 41 % на основе 295 рецензий критиков со средней оценкой 5.5/10. Консенсус сайта гласит: «На „Блондинку“ может быть трудно смотреть, поскольку она колеблется между комментариями об эксплуатации и участием в ней, но блестящее выступление Аны де Армас не позволяет отвести взгляд от фильма ни на минуту». На Metacritic фильм получил 50 баллов из 100 на основе 57 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Критики были в восторге от игры Аны де Армас, высоко оценили визуальную и операторскую работу, однако неоднозначно отнеслись к режиссёрскому видению Эндрю Доминика: звучали мнения, что фильм слишком трагичен, тягуч и местами неприятен из-за детальных и жестоких сцен секса и других интимных моментов. На мировой премьере фильма в рамках 79 Венецианского кинофестиваля зрители удостоили создателей картины 14-ти минутными стоячими овациями, что стало рекордом года на фестивале.

Джойс Кэрол Оутс, автор романа, по которому был снят фильм, назвала его «изысканным портретом Мэрилин Монро, созданным Аной де Армас и Эндрю Домиником; если бы на месте хоть одного из них был бы кто-то другой, то, возможно, такого безупречного результата не получилось бы. Тон фильма трудно классифицировать: не сюрреалистичный, но и не полностью реалистичный, не „ужасный“, но пропитанный страхом ужаса». Особой похвалы удостоилась Ана де Армас, игру которой автор назвала «поразительной».

Актриса Джейми Ли Кёртис, дочь актёра Тони Кёртиса, снимавшегося с Монро в фильме «В джазе только девушки» и по совместительству коллега Аны де Армас по фильму «Достать ножи», увидев черновой монтаж картины, заявила: «Я упала на пол. Я не могла в это поверить. Ана полностью исчезла. Она была Мэрилин». Эдриен Броуди, сыгравший в фильме третьего мужа Монро, Артура Миллера, так отозвался о картине: «Это великолепно и мощно. Эндрю Доминик просто потрясающий, и я очень благодарен за то, что мне довелось поработать с ним. Он такой талантливый, и Ана де Армас просто возмутительно хороша. Она неотразима как Мэрилин, как Норма Джин. Очень убедительна». Брэд Питт, который является одним из продюсеров фильма, отметил, что Ана де Армас «феноменальна в этой роли. Это была сложная задача, на создание фильма ушло десять лет. Только найдя Ану, мы, наконец, смогли добраться до финиша».

Фильм вызвал споры, когда стало известно, что ему был присвоен самый взрослый рейтинг NC-17; многие опасались, что он будет эксплуататорским по отношению к Монро. Говоря о рейтинге в интервью Screen Daily, Эндрю Доминик заявил: «Это требовательный фильм. Если он не нравится публике, это проблема гребаной публики. Он не баллотируется на государственную должность».

После выхода трейлеров к фильму выбор де Армас на роль Монро вызвал относительно негативную реакцию: некоторые зрители сочли, что её этническое происхождение не соответствует происхождению Монро, и заметили в её речи кубинский акцент. Официальные представители Монро из компании The Marilyn Monroe Estate выступили в поддержку де Армас, заявив: «Мэрилин Монро — единственная в своём роде икона Голливуда и поп-культуры, которая выходит за рамки поколений и истории. Любой актёр, который берётся за эту роль, знает, что на него возложена огромная ответственность. Судя по трейлеру, Ана де Армас — прекрасный выбор. Она точно передала гламур, человечность и уязвимость Мэрилин Монро. Нам не терпится увидеть фильм целиком!».

По итогам 2022 года издания Кинопоиск  и /Film  включили «Блондинку» в свои списки лучших фильмов года. При этом издания Entertainment Weekly и WhatCulture, наоборот, включили фильм в свои списки худших картин года.

Фильм стал лидером по количеству номинаций на антипремию «Золотая малина», получив 8 номинаций. В итоге был признан худшим фильмом антипремии в 2023 году и получил антипремию за худший сценарий.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2022 года
Фильмы о Мэрилин Монро
Фильмы Эндрю Доминика
Фильмы, спродюсированные Брэдом Питтом
Фильмы Plan B Entertainment
Оригинальные фильмы Netflix
Экранизации романов США